

Cinema 
 Missing Link – film del 1988 diretto da Carol e David Hughes
 Missing Link – film del 2019 diretto da Chris Butler

Musica 
 Missing Link – EP di Nick Murphy del 2017

Pagine correlate 
The Missing Link